Nikołaj Pronin (1896-1966), polityk
 Nikołaj Pronin (1979-), hokeista, trener